Classiculomycetes är en klass av svampar. Classiculomycetes ingår i divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Classiculomycetes